БК Новосибирск в сезоне 2012/2013 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по баскетболу среди мужчин в сезоне 2012/13.

Итоги прошедшего сезона (2011/2012) 
В год дебюта в профессиональной баскетбольной лиге "Высшая лига" команда заняла 3-е место, тем самым получила возможность выступать в "Суперлиге".

По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболисты:
 «больше всех очков» — Станислав Макшанцев: 587 очков (18,3 в среднем за игру);
 «лучший по атакующим передачам» — Глеб Бейгельзимер: 115 (3,2 в среднем за игру);
 «лучший по подборам» — Павел Подкользин: 349 (9,4 в среднем за игру).

Хронология событий 
• 1 — 21 августа 2012 г. Прошёл учебно-тренировочный сбор в Новосибирске на базе Новосибирского государственного университета,где команда сыграла товарищеский матч с "АлтайБаскет" – 60:74 (Саяпин (17 оч.).

• 6 — 8 сентября 2012 г. БК «Новосибирск» участвовал в международном турнире в г.Ревда, где занял 2-е место: «Тобол» - 75:65 (Подкользин (15 оч.), «Капшагай» - 94:60 (Пронин (16 оч.), «ТЕМП-СУМЗ» - 73:80 (Подкользин (20 оч.). Защитник Сергей Токарев получил приз лучшего разыгрывающего турнира.

• 10 — 27 сентября 2012 г. БК «Новосибирск» проходил учебно-тренировочный сбор в Хорватии, где команда сыграла 8 игр: «Забок» - 92:78 (Подкользин (16 оч.), «Загреб» - 85:94 (Шатохин (17 оч.), «Рускон-Мордовия» - 78:71 (Новиков (16 оч.), «Электра» - 85:55 (Макшанцев, Новиков (13 оч.), «Задар» - 80:71 (Закамов (21 оч.), «Кварнер» - 85:89 (Подкользин (19 оч.), «Златорог» - 91:75 (Подкользин (18 оч.), «Эребру» - 85:64 (Пронин (17 оч.)

• 2 октября 2012 г. состоялась встреча губернатора Новосибирской области Василия Юрченко руководством и игроками «БК Новосибирск», на котором генеральный директор клуба Сергей Бабков сказал:

У нас собрался достаточно опытный состав и надеюсь, что мы сможем не просто попасть в плей-офф, но и завоюем медали. Желательно, высшего достоинства. Считаю, что у нас все для этого есть. Да, нас ждёт ожесточённая борьба, но мы к ней готовы. 

• 30 октября 2012 г. Клуб и Андрей Ендропов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Это произошло по инициативе игрока, который решил продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.

• 23 мая 2013 г. Победив во втором матче серии за пятое место «АлтайБаскет» «БК Новосибирск»занял 5-е место по итогам дебютного сезона 2012/2013 в Суперилиге.

• 26 мая 2013 г. По итогам турнира РФБ включила в «символическую пятёрку» Станислава Макшанцева .

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

19 тур

20 тур

21 тур

22 тур

23 тур

24 тур

25 тур

26 тур

27 тур

28 тур

29 тур

30 тур

Движение команды по турам

Турнирная таблица

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Матч за 5—8-е место

Матч за 5-е место

Кубок России

1/16 финала

1/8 финала

Состав с начала сезона 

 Генеральный директор клуба — Сергей Бабков
 Главный тренер — Сергей Казаржевский
 Тренеры — Владимир Певнев, Александр Брызгалов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

БК «Новосибирск»
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе